Karin Jeppsson kan ha flera betydelser:

 Karin Jeppsson (fotbollsspelare)
 Karin Jeppsson (politiker)